Con l'espressione "offensiva del Piave" (o anche "battaglie del Piave") si indicano alcune battaglie combattute dal Regio Esercito italiano durante la prima guerra mondiale nei pressi del Piave:

 Prima battaglia del Piave o Battaglia del Monte Grappa – fallita offensiva compiuta dal 13 al 26 novembre 1917 da tedeschi e austro-ungarici poco dopo la battaglia di Caporetto, nel corso della prima guerra mondiale
 Battaglia del solstizio o Seconda battaglia del Piave – fallita offensiva compiuta dal 15 al 22 giugno 1918 dagli austro-ungarici nel corso della prima guerra mondiale
 Battaglia di Vittorio Veneto o Terza battaglia del Piave – decisiva offensiva compiuta dal 24 ottobre al 4 novembre 1918 dagli italiani durante la prima guerra mondiale